Pseudowintera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Pseudowintera ingår i familjen Winteraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Pseudowintera